Conservering is het beschermen tegen aantasting. 
 Conserveren (voedsel), overzicht van methoden voor de verduurzaming van levensmiddelen of vergelijkbare bederfelijke waar;
 Conserveermiddel
 Beschermende atmosfeer
 Drogen (voedselconservering)
 Vriesdrogen (conservering)
 Conserveringstechniek (objecten en organismen), bedoeld om bepaalde materialen en stoffelijke resten van organismen te bewaren
 Digitale duurzaamheid, het lengen van de houdbaarheid van digitaal opgeslagen gegevens;
 Houtverduurzaming, om hout bestand te maken tegen klimaat en omgevingsomstandigheden
 Monumentenzorg, de instandhouding van onroerende goederen met grote sociaal-culturele waarde 
 Natuurbescherming, het behoud van natuur of de bescherming hiervan tegen bijvoorbeeld verstoring, vervuiling of cultivering.
 Nomen conservandum, nomenclatorische bescherming van wetenschappelijke namen van planten en dieren; conserveren van namen;